Oleniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Olenowka/Оленовка) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine, die sich in unterschiedlichen Verwaltungsbezirken (siehe: Oblast) befinden:

 eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Kalmiuske, siehe Oleniwka (Kalmiuske)
 eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Oleniwka (Bachmut)

 ein Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Oleniwka (Bilohirsk)
 ein Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Oleniwka (Perwomajske)
 ein Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske, siehe Oleniwka (Tschornomorske)
 ein Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Oleniwka (Krasnohrad)
 ein Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Oleniwka (Kamjanez-Podilskyj)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Oleniwka (Jurjiwka)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Oleniwka (Krynytschky)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka, siehe Oleniwka (Mahdalyniwka)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Oleniwka (Schyroke)
 ein Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Oleniwka (Fastiw)
 ein Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Oleniwka (Kropywnyzkyj)
 ein Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk, siehe Oleniwka (Perewalsk)
 ein Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka, siehe Oleniwka (Witowka)
 ein Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Balta, siehe Oleniwka (Balta)
 ein Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Frunsiwka, siehe Oleniwka (Frunsiwka)
 ein Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Oleniwka (Welyka Mychajliwka)
 ein Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Oleniwka (Koselschtschyna)
 ein Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Oleniwka (Berdjansk)
 ein Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Oleniwka (Melitopol)
 ein Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Oleniwka (Saporischschja)
 ein Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn, siehe Oleniwka (Husjatyn)
 ein Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna, siehe Oleniwka (Borsna)
 ein Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Oleniwka (Mohyliw-Podilskyj)
 ein Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja, siehe Oleniwka (Winnyzja)
 ein Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Oleniwka (Roschyschtsche)